В 1772 году в науке и технике произошло несколько значимых событий.

Астрономия 
 Лагранж нашёл специальный случай решения задачи трёх тел, известный сейчас как точки Лагранжа.
 Основана Женевская обсерватория.

Картография 
 Иоганн Генрих Ламберт публикует семь новых картографических проекций, в том числе коническую равноугольную проекцию Ламберта, поперечную меркаторскую проекцию и азимутальную равновеликую проекцию Ламберта.

Химия 
 Даниэль Резерфорд выделяет азот.
 Джозеф Пристли синтезирует закись азота, описав её как флогистированный нитрозный воздух.
 Луи Бернар Гитон де Морво показывает, что вес металла увеличивается от прокаливания.

Науки о Земле 
 Уильям Гамильтон публикует «Наблюдения на Везувии, Этне и других вулканах» (Лондон).
 Началась вторая экспедиция Кука в Австралию и Полинезию.

Математика 
 Эйлер показывает, что 231−1 является простым числом Мерсенна.
 Маркиз де Кондорсе публикует свою вторую важную статью по интегральному исчислению.

Техника 
 28 мая — Канал Стаффордшир — Вустершир в Англии был полностью открыт для движения от пересечения с каналом Трент-Мерси до реки Северн в Сторпорте. Спроектированный Джеймсом Бриндли, это первый завершённый британский канал, и его размеры определяют размеры судов, используемых во всей сети каналов Англии (72 фута шириной и 7 футов глубиной).
 Эндрю Мейкл изобретает пружинные крылья для ветряной мельницы.

История 
 Начат сбор всех печатных книг, когда-либо вышедших в Китае, завершившийся в 1792 году образованием библиотеки из 172626 томов (10223 названия).

Награды 
 Медаль Копли: Джозеф Пристли

Рождения 
 1 января (12 января ст.ст.) — Михаил Михайлович Сперанский, основатель российской юридической науки и теоретического правоведения.
 7 апреля — Шарль Фурье, французский философ и социолог (умер в 1837 г.)
 15 апреля — Этьен Жоффруа Сент-Илер, французский натуралист (умер в 1844 г.)
 20 мая — Уильям Конгрив, английский изобретатель, пионер ракетного оружия.
 11 сентября — Давид Рикардо, английский экономист, классик политической экономии (умер в 1823 г.).
 29 октября — Жан Анри Жом Сент-Илер, французский ботаник (умер в 1845 г.)
 28 ноября — Люк Ховард, английский метеоролог и химик-фармацевт (умер в 1864 г.)
 Поликарп Михайлович Залесов, русский инженер-механик.
 Иван Павлович Бларамберг — российский археолог, один из первых исследователей древностей на побережье Чёрного моря.

Смерти 
 22 марта — Джон Кантон, английский физик (р. в 1718)
 26 марта — Шарль Пино Дюкло, французский историк, член Французской академии (р. в 1704).
 29 марта — Эммануил Сведенборг, шведский учёный и богослов (р. в 1688)
 1 мая — Готфрид Ахенвалль, немецкий философ, историк, экономист, юрист, педагог и один из основоположников статистики (р. в 1719).
 13 июня — Марк Жозеф Марион-Дюфрен, французский мореплаватель, первооткрыватель ряда островов Индийского океана (р. в 1724).
 18 июня — Герард ван Свитен, австрийский врач и просветитель (р. в 1700).
 30 сентября — Джеймс Бриндли, английский строитель каналов (р. в 1716)

См. также

Примечания 

1772 год в науке